Мільчин (Мільчина) — єврейське, а також білоруське та українське прізвище. Воно походить від назви населених пунктів Мільча або Ємільчине.

Відомі носії 
 Мільчин Аркадій Еммануїлович (1924-2014) — радянський і російський книгознавець, видавничий працівник, лексикограф. Батько Віри Мільчиної.
 Мільчин Ісаак Йосипович (1894-1941) — радянський живописець і графік.
 Мільчин Костянтин Аркадійович (. 1980) — російський літературний критик, журналіст. Син Віри Мільчиної, онук Аркадія Мільчина.
 Мільчин Лев Ісаакович (1920-1987) — радянський режисер і художник мультиплікаційного кіно, педагог, заслужений художник РРФСР.
 Мільчина Віра Аркадіївна (. 1953) — радянський і російський історик літератури, перекладачка, коментатор. Дочка Аркадія Мільчина.

Примітки